omnipotencja – w filozofii, cecha istoty wszechmocnej. 
 paradoks omnipotencji w filozofii religii
 omnipotencja – w biologii, zdolność komórek do zmiany swego przeznaczenia